Sarah Cooke ha battuto in finale Pauline Betz 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Pauline Betz (finale)
 Sarah Cooke (Campionessa)
 Dorothy Bundy (quarti di finale)
 Helen Bernhard (quarti di finale)

 Helen Jacobs (semifinali)
 Margaret Osborne (semifinali)
 Mary Arnold (terzo turno)
 Virginia Kovacs (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1941